Плей-оф Кубка Стенлі 2018 — стартував після регулярного чемпіонату 11 квітня 2018 та фінішував 7 червня  2018.

Учасники плей-оф

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі

Посилання 

 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Сезон 2017/18 

Сезон НХЛ 2017—2018